Крац () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крац, Густав (1831—1909) — немецкий энтомолог.
 Крац, Кевин (род. 1987) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Зандхаузен».
 Крац, Фриц (1906—1992) — швейцарский хоккеист, хоккейный функционер, президент Международной федерации хоккея с шайбой.